Zvedá se vítr je český název několika uměleckých děl:

 Zvedá se vítr – sci-fi povídka Roberta Sheckleyho z roku 1957 ()
 Zvedá se vítr (film, 2006) – válečné drama režiséra Kena Loache ()
 Zvedá se vítr (film, 2013) – animované drama režiséra Hajaa Mijazakiho (, Kaze tačinu)

 Zvedá se severní vítr – utopický román Roberta Gravese z roku 1949 ()